Колтовское сельское поселение — бывшие муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Колтовское сельское поселение — бывшее сельское поселение Каширского района Московской области.
 Колтовское сельское поселение — бывшее сельское поселение Колышлейского района Пензенской области. С 2010 года входит в состав Потловского сельсовета.